Poniatów puede hacer referencia a los siguientes lugares de Polonia:

 Poniatów, Voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Poniatów, condado de Piotrków en el voivodato de Łódź (Polonia central).
 Poniatów, condado de Sieradz en el voivodato de Łódź (Polonia central).

Enlaces externos